Рзаева — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Рзаева, Агабаджи Исмаил кызы (1912—1975) — первая в Азербайджане женщина-композитор.
 Рзаева, Агигат Али кызы (1907—1969) — азербайджанская оперная, народная и эстрадная певица.
 Рзаева, Гаваханум Аббас кызы (1910—?) — азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Рзаева, Минаввар Меджид кызы (1929—2004) — азербайджанский скульптор.